Gershon peut se rapporter à :
 Gershon  (), fils de Lévi dans la Torah
Comme patronyme :
 Pini Gershon (né en 1951), entraineur israélien de basketball
 Gina Gershon (née en 1962), actrice américaine
 Grant Gershon (né en 1960), pianiste et chef d'orchestre américain
 , neurobiologiste américain (The Second Brain)
 Nina Gershon (née en 1940), juriste américain
 Rami Gershon (né en 1988), footballeur israélien
 Yitzhak Gershon (né en 1958), général israélien
Comme prénom :
 Gershon Sirota (1874–1943), chanteur polonais
 Gershon Legman (1917–1999), artiste américain
 Gershon Kingsley (1922–2019), composeur germano-américain, créateur de Popcorn
 Gershon Agron (1894–1959), maire de Jérusalem (1955–1959)
Autres :
 Gersonide (1288–1344), rabbi français, également connu sous le nom de Levi ben Gershon

Voir aussi 

 Gershonite
 Gershom

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Homonymie de patronyme
Patronyme hébreu